Calkiní (stad), stad in Mexico
 Calkiní (gemeente), gemeente in Mexico